Cet article présente les résultats détaillés du double messieurs de l'édition 2021 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 30 juin au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Pendant le tournoi 
En raison des intempéries qui ont perturbé les deux premières journées, les matchs des premier et deuxième tours se jouent en 2 sets gagnants et non en 3 comme c'est la tradition. Cet événement s'était déjà produit en 2016 pour les mêmes raisons. À partir des huitièmes de finale, les rencontres se disputent en 3 sets gagnants.

Lauréats 
Nikola Mektić et Mate Pavić décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Marcel Granollers et Horacio Zeballos. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline. Sur les treize tournois auxquels ils ont participé depuis le début de la saison, les deux Croates ont disputé dix finales et ont remporté huit d'entre elles, dont trois en Master 1000.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

2021
Wimbledon Double messieurs
Tournoi de Wimbledon 2021